

Естонія 
 Липе () — село у волості Ійзаку повіту Іда-Вірумаа.
 Липе — село у волості Йиґева повіту Йиґевамаа.
 Липе — село у волості Коонґа повіту Пярнумаа.
 Липе — село у волості Пюгалепа повіту Гійумаа.

Словенія 
 Липе () — поселення в общині Любляна, Осреднєсловенський регіон.